Zayid ist der Vor- bzw. Familienname folgender Personen:

 Mabruk Zayid (* 1979), saudi-arabischer Fußballtorhüter
 Maysoon Zayid (* 1974), amerikanisch-palästinensische Komikerin und Schauspielerin
 Mubarak Shannan Zayid (* 1995), katarischer Tennisspieler
 Zayid bin Sultan Al Nahyan (* 1918; † 2004), ab 1966 Emir von Abu Dhabi, bis zu seinem Tod erster Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) seit ihrer Unabhängigkeit 1971

Siehe auch:
 Zayed